Argent en malais ;

Toponyme 

 Le Perak (en malais : Darul Ridzuan, en jawi : ڨيرق) est un État de Malaisie.

Personnes 

 Rudolf Perak (1891-1972), compositeur autrichien

Autre 
 Un Perak : coiffe traditionnelle des femmes zancharies (nord de l'Inde) composé de turquoise.
Pérák, l'homme à ressort de Prague, est un super héros tchèque issu d'une légende urbaine. Il est passé du statut de criminel à super héros pendant la seconde guerre mondiale

Notes et références

Voir aussi 
 
Patronyme austro-bavarois